Tajemnica Dzikiego Boru – powieść Patricii St. John 
 Tajemnica Dzikiego Boru – film z 1980 roku